C1, c1 eller C-1 kan avse: 

 C1 – en kuvertstorlek, se C-format
 Citroën C1 – en bil
 C 1 (fartyg) – en finsk torpedbåt
 C1 – en sportbil, se Chevrolet Corvette
 C1 (tunnelbanevagn) – en typ av tunnelvagn
 C1 – en enmanskanot se Kanotsport
 C1 (kolskelett)  – det tetracykliska kolskelettet som all levande materia bygger på
 C1 – en referensnivå för språkkunskap, se gemensam europeisk referensram för språk